New Britain puede referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  New Britain (Connecticut);
  New Britain (Pensilvania).

o a la isla de Nueva Bretaña.